Сальваторе Гара (), 1953 — італійський художник, вважається одним із найвидатніших нині італійських художників. Сальваторе Гара часто стосуються таких питань, як охорона навколишнього середовища, культура та соціальна етика, він вважається одним із найбільших художників XX століття.

Арт-ринок 
На аукціоні Art-Rite у Мілані в 2021 році «Перед тобою» Сальваторе Гарау (Davanti a te, 2021), підписаний аркуш паперу, було продано за 27 120,00 євро плюс аукціонний збір . Він присутній у всіх найважливіших приватних і державних колекціях світу.

Телебачення 
З нагоди його ретроспективи 2005 року у Вашингтоні, округ Колумбія, довга серія епізодів присвячена творчості Сальваторе Гарау в американській телевізійній програмі «Хроніка Білого дому», що транслюється на Washington TV..

У 2021 році невидима концептуальна робота Гарау та його дослідницька робота надходять на стіл Пізнього шоу «Я є: Сальваторе Гарау». Вийшов у ефір на The Late Show, знаковому шоу в прямому ефірі з нью-йоркського театру Еда Саллівана, під режисером, який вийшов Девід Леттерман, Стівеном Колбертом, який зі своєю класичною іронією представив трансляцію скульптури Гарау на CBS..

Фільм 
Документальний фільм під назвою The Canvas (La Tela, 2017) про живопис Гарау був випущений у 2017 році. Прем'єра відбулася на кількох кінофестивалях у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Парижі, Індії, Бразилії та грала у театрах у 2017 році.

Документальний фільм під назвою  Майбутні італійські фрески (Futuri affreschi italiani, 2018), про мистецтво Сальватора Гарау було опубліковано в 2018 році, і його прем'єра відбулася на кількох кінофестивалях у Нью -Йорк, Індія. Прем'єра фільму відбулася на «Міжнародному кінофестивалі у Бразилії 2021» та на «Міжнародному кінофестивалі в Іспанії 2021» із призом журі.

Примітки

Література 

 Lóránd Hegyi, Rosso Wagner — Wagner Red — Garau Salvatore, Ed. Corraini, 2015, ISBN 9788875704773
 Lóránd Hegyi, Salvatore Garau. Photogrammes avec horizon, Mondadori Electa, 2009, ISBN 8837069995.
 Lóránd Hegyi, Salvatore Garau, GLV Adv, Мілан, 2004.
 Lóránd Hegyi, Napoli presenze. Posizioni e prospettive dell'arte contemporanea, Electa, Неаполь, 2005.
 Згарбі, Вітторіо, Luciano Caramel, Arte come comunicazione di vita, Franco Maria Ricci Editore, Мілан, 2000.
 XXXII Biennale Nazionale d'Arte di Milano, ed. Società per le Belle Arti, Мілан, 1993.
 Achille Bonito Oliva, S. Gorreri, F. Gualdoni, G. Panza di Biumo, Arte Lago 90, opere d'arte per la superficie acquatica, Lativa, Варезе, 1990.
 Luciano Caramel, Dopo il concettuale, Mazzotta, 1986.
 Luciano Caramel, 50 Premio Michetti, Electa, Мілан, 1998.
 Luciano Caramel, S. Orienti, Premio Michetti, F. P. Michetti, Francavilla, 1989.
 Luciano Caramel, Arte come progetto di vita ed. Rotary, Мілан, 1996.
 Enrico Crispolti, La pittura in Italia. Il Novecento/3. Le ultime ricerche, Carlo Pirovano, Electa, 1994, Мілан, ISBN 8843548409.
 Enrico Crispolti, Que bien resistes, Charta, 1994.
 Enrico Crispolti, Que bien resistes, Charta, Мілан, 1994.
 Maria Giovanna Battistini, Piero Deggiovanni, Raccolta del disegno contemporaneo: catalogo generale, Modena, Nuova Alfa, 1994, ISBN 8843557009.
 Lucia Matino, Silvia Mascheroni, Civico museo d'arte contemporanea, Electa, 1994, ISBN 8877794003.
 Elio Grazioli, Giuste Distanze, Мендризио (округ), 1985.
 Senza titolo, Ferrari, Верона, 1985.
 F. Gallo, Eclectica, Mazzotta, Мілан, 1986.
 B. Tosatti, Pavilion 1, Мілан, 1986.
 Arte contemporanea per un museo, Mazzotta, Мілан, 1986.
 F. Gallo, Index 2, Mazzotta, Мілан, 1988.
 Antonio d'Avossa, Citaac, ed. Ajuntament de Valencia, Валенсія, 1989.
 A. d'Avossa, Garau, Deambrogi, Лугано, 1989.
 Raccolta del disegno contemporaneo, acquisizioni 1989, Charta, Мілан, 1989.
 A. d'Avossa, Salvatore Garau pintures, Барселона, 1990.
 S. Garau, Abbeveratoi, vacche e giallo, R. Monti, Модена, 1990.
 D. Pérer, Salvatore Garau, Gandia, 1990.
 Premio Marche, Biennale d'Arte Contemporanea, De Luca Edizioni d'Arte, Рим, 1990.
 Martina Corgnati,  Bonifica del tempo che scorre, Corraini, Мантуя, 1991.
 E. Crescentini, Etica all'Arte!, Arnoldo Mondadori, Мілан, 1991.
 F. Gallo, Piloni e arene, Pascual Lucas, Валенсія, 1991.
 S. Garau, Sistemi d'irrigazione, Nuovi Strumenti, Brescia, 1991.
 B. Bandini, Omphalos, Essegi, Вилланова-ди-Равенна, 1992.
 F. Gallo, Cinque artisti degli anni Novanta, Gian Ferrari, Мілан, 1992.
 Nuove acquisizioni, Ente Fiera, Болонья, 1992.
 More songs about buildings and food, Centre d'Art Contemporain, Martigny 1992.
 A. d'Avossa, Sculpture e lucciole, Gian Ferrari, Мілан, 1993.
 S. Ferrari, La pittura in Italia. Il Novecento/2, Electa, Мілан, 1993.
 Flaminio Gualdoni, Recenti acquisizioni, 1993.
 J.A. Carrascosa, Bellreguard XII Premi Alfons Roig, ed. Ajuntament de Bellreguard, Bellreguard 1994.
 J.A. Carrascosa, Fet a Europa, ed. Ajuntament de Alcoi, Алькой, 1994.
 S. Garau, Bocche di Bonifacio, Corraini, Мантуя, 1994.
 F. Gualdoni, Raccolta del disegno contemporaneo, Nuova Alfa Editoriale, Модена, 1994.
 E. Politi, Cartemonete, Рим, 1996.
 C. Cerritelli, Carte Italiane, ed. Comune di Palau, Палау, 1997.
 A. d'Avossa, Esperienze della saggezza, ed. A.I.E.P. Guaraldi, Республіка Сан-Маріно, 1997.
 A. d'Avossa, Visual Rave, ed. Società Umanitaria, Мілан, 1997.
 F. Gualdoni, Acquisizioni, Salò, 1997.
 S. Gorreri, Mediterranea, Centre Culturel de la Communauté Française, Брюссель, 1998.
 Nuove donazioni, Museo d'Arte Contemporanea di Varese, Варесе, 1998.
 I.S. Fenu, Poesie che attraversano il paesaggio, Officina Edizioni, Рим, 1999.
 Dromos, Ористано, 2000.
 Лоранд Хедьи, Сальваторе Гарау , 2002.
 S. Garau, Poesie, Corraini, Мілан, 2002.
 T. Trini, A. Zaru, Salvatore Garau. Latteluce, Edizioni Medusa, Мілан, 2002.
 A. Riva, Italian Factory, Electa, Мілан,, 2003.
 S. Garau, Variazioni in bianco e nero, Corraini, Мантуя, 2008.
 Лоранд Хедьи, Сальваторе Гарау , Photogrammes avec horizon, 2009.
 Manuel Munive Maco, Cahuachi el paisaje y la ruina, Ліма, 2010
 Manuel Munive Maco, Una collecciòn, Istituto di Cultura'', Ліма, 2010.

Італійські художники